Franciaország
Gournay, település Franciaországban, Indre megyében
Gournay-Loizé, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Gournay-sur-Aronde, település Franciaországban, Oise megyében
Gournay-en-Bray, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Gournay-le-Guérin, település Franciaországban, Eure megyében
Gournay-sur-Marne, település Franciaországban, Seine-Saint-Denis megyében